Максимовка () — село, Максимовский сельский совет,
Карловский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321683401. Население по переписи 2001 года составляло 817 человек.

Является административным центром Максимовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Владимировка,
Давыдовка,
Короленковка,
Новые Паучки,
Павловщина и
Тарасовка.

Географическое положение 
Село Максимовка находится на берегу реки Тагамлык,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположены сёла Владимировка и Павловщина,
ниже по течению на расстоянии в 6 км расположено село Кошмановка (Машевский район).
Река в этом месте пересыхает, на ней сделано несколько запруд.
Через село проходит автомобильная дорога .

Происхождение названия 
На территории Украины 22 населённых пункта с названием Максимовка.

Экономика 
 «Отчизна», сельскохозяйственное ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Примечания